Die Saison 2017/18 war die 43. Spielzeit der höchsten schwedischen Eishockeyliga und die fünfte Spielzeit seit dem Namenswechsel von Elitserien zu Svenska Hockeyligan. Die Hauptrunde begann am 16. September 2017 und endet am 10. März 2018. Die darauffolgenden Play-offs fanden im März und April 2018 statt. Die Meisterschaft gewannen die Växjö Lakers, während der Karlskrona HK in die HockeyAllsvenskan abstieg.

Teilnehmer

Hauptrunde

Modus 
Die 14 Vereine spielten eine Doppelrunde mit 52 Spielen je Klub aus. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Die weiteren Play-Offs-Serien wurden im Modus Best of Seven gespielt.

Für einen Sieg in der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte. Bei Toregleichheit nach der regulären Spielzeit wird eine Verlängerung ausgetragen, in der der Sieger zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt erhält. Im Anschluss an ein Unentschieden gibt es nach der fünfminütigen Verlängerung ein Shootout. Jedes Team hat zunächst drei Schützen, anschließend geht es bei Unentschieden per K.O.-System weiter. Für eine Niederlage in regulären Spielzeit gibt es keine Punkte.

Für die Mannschaften auf den Plätzen elf und zwölf ist die Saison nach der Hauptrunde beendet, währenddessen die zwei Rangletzten gegen die beiden Vertreter aus der zweitklassigen HockeyAllsvenskan in der Relegation um ihren Platz in der Liga spielen.

Tabelle 

Legende: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung, NNV = Niederlage nach Verlängerung, TVH = Torverhältnis, M = Vorjahresmeister, A = Aufsteiger aus der HockeyAllsvenskan;
Erläuterungen: , , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/– = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
(Stand: Saisonende 2017/18)

Beste Torhüter 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Modus 
Die besten sechs Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Play-Off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-Off-Teilnehmer aus. Der Erste der Hauptrunde wird auf den schlechter platzierten Gewinner der Best-of-Three-Serien treffen, der Zweitplatzierte spielt gegen den besser platzierten Gewinner, der Dritte duelliert sich mit dem Sechsten und der Vierte tritt gegen den Fünften an.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus Best-of-Three ausgetragen.

HR = Hauptrunde

Play-off-Baum 
Ab dem Viertelfinale werden die Play-offs im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. In jeder Runde spielt die am besten platzierte Mannschaft der Hauptrunde gegen die jeweils am schlechtesten platzierte Mannschaft.

Kader des Schwedischen Meisters

Relegation 
Der Gewinner der jeweiligen Serie qualifizierte sich für die kommende Saison der Svenska Hockeyligan. Die Begegnungen fanden vom 25. März bis zum 6. April 2018 statt. Während der Hauptrundenletzte Karlskrona HK abstieg, sicherte sich Mora IK den Klassenverbleib. Der Timrå IK kehrt dagegen nach dem Abstieg 2014 wieder in die schwedische Eliteklasse zurück.

Auszeichnungen 
 Guldpucken (bester schwedischer Spieler) – -, -
 Guldhjälmen (Most Valuable Player) – -, -
 Honkens trofé (bester Torhüter) – -, -
 Håkan Loob Trophy (bester Torjäger) – -, -  
 Årets nykomling – -, -
 Salming Trophy (bester Verteidiger) – -, -
 Stefan Liv Memorial Trophy (MVP der Play-offs) – -, -
 Guldpipa (bester Schiedsrichter) – -, -

Einzelnachweise 

SHL-Saison
Eishockeysaison 2017/18